Unschlicht bezeichnet:
 ein aus Wiederkäuern gewonnenes, festes Körperfett welches auch als Unschlitt, Innslicht und Inschlicht bezeichnet wurde; siehe: Talg 

Unschlicht ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Unschlicht (1879–1938), polnischer Revolutionär und sowjetischer Kriegskommissar; stellvertretender Vorsitzender der Tscheka und OGPU (1921–1923)
 Julian Unschlicht (1883–1944), polnischer Journalist, Autor und katholischer Priester